El nombre Pascale Petit puede referirse a:

 Pascale Petit (París, 1938), una actriz cinematográfica y televisiva francesa.
 Pascale Petit (París, 1953), una poetisa franco-galesa.